Rudolf Černý je jméno a příjmení více významných osob:

 Rudolf Černý (architekt) (1890–1977) – kladenský architekt
 Rudolf Černý (hudebník) (1878–1947) – český flétnista a hudební skladatel
 Rudolf Černý (malíř) (1922–2013) – český malíř a zakladatel Orlické galerie
 Rudolf Černý (malíř, 1888–1923) – český malíř
 Rudolf Černý (manažer) (* 1946) – bývalý dlouholetý ředitel Karosy Vysoké Mýto
 Rudolf Černý (trenér) – český trenér atletů
 Rudolf Černý (spisovatel) (1920–1982) – český prozaik, scenárista a publicista
 Rudolf Černý (spisovatel, 1905) (1905–1979) – český spisovatel, překladatel, literární kritik a publicista